Iserlohe ist der Familienname folgender Personen:

Klaus Iserlohe (1928–2011), deutscher Bildhauer 
Ulrich Iserlohe (* 1946), deutscher Politiker